SM UC 99 war ein U-Boot der Kaiserlichen Marine vom Typ UC, das im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurde.

Einsätze 
keine

Verbleib 
UC 99 wurde an die Alliierten übergeben und zur japanischen Kriegsbeute erklärt. Die Japaner stellen das Boot als O5 (jap. 潜水艦) in Dienst und überführen es nach Japan. Nach ausgiebigen Tests wurde das Boot in Yokosuka teilzerlegt und der Rumpf bei Torpedostests versenkt.

Versenkungserfolge 
keine

Literatur

Weblinks 
 uboat.net: UC 99 abgerufen am 24. Februar 2020

Militär-U-Boot (Kaiserliche Marine)
Militärschiff für den Minenkrieg (Kaiserliche Marine)
U-Boot im Ersten Weltkrieg
Blohm + Voss